Рипер (, ) — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Рипер, Жан Морис (род. 1953) — французский дипломат.
 Рипер, Марк (род. 1968) — датский футболист, защитник.
 См. также 
 CD-риппер — программа, предназначенная для извлечения цифровой звуковой информации в неструктурированном формате в файл или на стандартный вывод.
 Reaper